Modéus är ett efternamn, som burits av:

 Fredrik Modéus (född 1964), svensk biskop
 Martin Modéus (född 1962), svensk ärkebiskop

Svenska efternamn